Adam Kazanowski (zm. 1648) – oboźny koronny
 Adam Kazanowski (ok. 1599 - 1649) – kasztelan sandomierski, marszałek nadworny koronny
 Adam Hieronim Kazanowski (zm. 1651) – kasztelan halicki